Wunderschön steht für:
 Wunderschön, Kunstmärchen von Hans Christian Andersen
 Wunderschön, Lied (1984) von Felix De Luxe
 Wunderschön, Lied (2003) von Uwe Kaa
 Wunderschön (2022), Spielfilm von Karoline Herfurth
 Wunderschön!, Reisemagazin des WDR

Siehe auch: